Хвоя может означать:
 Хвоя — листоподобные органы многих голосеменных (хвойных) растений.
 Хвоя, Никита Фёдорович (1911—1988) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Хвоя, Олег Михайлович (род. 1971) — советский и украинский футболист, защитник.